Еркевіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Еркевіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш